Billy il bugiardo (Billy Liar) – romanzo del 1959 di Keith Waterhouse
 Billy il bugiardo (Billy Liar) – film britannico del 1963 diretto da John Schlesinger
 Billy il bugiardo (Billy Liar) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1973 al 1974
 Billy il bugiardo (Billy) – serie televisiva statunitense del trasmessa nel 1979